« Flypaper » est un anglicisme synonyme de papier tue-mouches ou attrape-mouche. Flypaper peut également se référer à :
 , film américain de Klaus Hoch sorti en 1999 ;
 , titre original du film américain Hold-up de Rob Minkoff sorti en 2011.